Nuoto sincronizzato ai Campionati europei di nuoto 2016 - Duo misto – competizione di nuoto con programma libero
 Nuoto sincronizzato ai Campionati europei di nuoto 2016 - Duo misto – competizione di nuoto con programma tecnico